Ната́лья Попо́ва:  
 Попова, Наталья Ивановна (1949—2021) — советская и российская актриса театра и кино, артистка театра «Балтийский дом», Заслуженная артистка РСФСР (1983).
 Попова, Наталья Игоревна (род. 1993) — украинская фигуристка.
 Попова, Наталья Николаевна (род. 1981) — российская пловчиха.
 Попова, Наталья Сергеевна (1885—1970) — советский математик, методист, автор учебников по арифметике.

Примечания